Gastaldia, o anche Gastaldato – stanza destinata all'uso dei lavoratori nei palazzi e ville
 Gastaldia, o più diffusamente Gastaldato – circoscrizione amministrativa che, nell'ordinamento medievale, era governata da un funzionario della corte regia